Holocaust-Konferenz bezeichnet mehrere Veranstaltungen:
 Holocaustleugnungskonferenz in Teheran 2006, auf Initiative des iranischen Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad
 als Reaktion auf die  Teheraner Konferenz organisiert die Bundeszentrale für Politische Bildung seit 2006 im zweijährigen Rhythmus Internationale Holocaust-Konferenzen
 Holocaustleugnungskonferenz in Indonesien 2007 auf Initiative des ehemaligen indonesischen Staatspräsidenten Abdurrahman Wahid
 Holocaustleugnungskonferenz im Iran 2014